Nikolaj Ivanov henviser til blandt andre:

 Nikolaj Kuzmitj Ivanov (1810–1880) – russisk operasanger
 Nikolaj Iudovitj Ivanov (1851–1919) – russisk officer og kontrarevolutionær
 Nikolaj Petrovitj Ivanov (født 1949) – sovjetisk olympisk roer
 Nikolaj Vladimirovitj Ivanov (født 1964) – russisk fodboldsdommer